Лёгкая малосернистая сырая нефть ()
 La2−xSrxCuO4 — высокотемпературный сверхпроводник
 Locomotive Superheather Company () — известна также как Elesco (Элеско, от LSCO — eL-eS-CO)